Botton ist der Familienname folgender Personen:

 Alain de Botton (* 1969), britisch-schweizerischer Schriftsteller und Fernsehproduzent
 Anne Grapin-Botton (* 1967), französische Biologin